Завод имени Войкова — завод, носящий или носивший имя П. Л. Войкова.

 Завод имени Войкова — прежнее название Керченского металлургического комбината.
 Завод имени Войкова — бывший чугунолитейный завод в Москве.
 Завод имени Войкова — ОАО «Аурат», иначе — Московский химический завод имени Войкова.

Примечания